La Coppa del Re 1991-1992 fu l'88ª edizione del torneo.

Formula e squadre partecipanti 
In questa edizione presero parte tutte le squadre di Primera División, 17 squadre di Segunda División, 69 squadre di Segunda División B e 102 squadre di Tercera División che si sfidarono in scontri ad eliminazione diretta. I primi sei club della Primera División dell'anno precedente erano qualificati direttamente per gli ottavi di finale mentre i club di Segunda División e i restanti club di Primera División erano qualificati per il terzo turno. In questa edizione non era presente la regola dei gol fuori casa.

Primo turno 
Le partite del primo turno si giocarono dal 21 al 26 agosto 1991.

Secondo turno 
Le partite del secondo turno furono giocate dal 29 agosto al 12 settembre 1991.

Terzo turno 
Le partite del terzo turno furono giocate dall'11 al 23 settembre 1991.

Quarto turno 
Le partite del quarto turno furono giocate dal 9 al 30 ottobre 1991.

Quinto turno 
Le partite del quinto turno furono giocate dal 20 novembre al 4 dicembre 1991.

Ottavi di finale
Gli ottavi di finale si giocarono dall'8 al 21 gennaio 1992.

Quarti di finale 
I quarti di finale si giocarono dal 5 al 26 febbraio 1992.

Semifinali
Le semifinali si giocarono dal 14 al 20 giugno 1992.

Finale

Note

Voci correlate 
Primera División spagnola 1991-1992
Segunda División spagnola 1991-1992
Segunda División B spagnola 1991-1992
Supercoppa di Spagna 1991

Collegamenti esterni

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
1991-1992